Nach Salem, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Oregon, wurden mehrere Schiffe der United States Navy benannt. Darunter:

USS Salem (CL-3) – ein Leichter Kreuzer
USS Salem (CM-11) – ein Minenkreuzer
USS Salem (CA-139) – ein Schwerer Kreuzer der Des-Moines-Klasse

Salem